

Filosofia 
Dualità – compresenza di due princìpi opposti o inconciliabili in una dottrina, come la Diade platonica o il dualismo mente-corpo

Fisica 
 Dualità – in fisica teorica, caratteristica di due teorie fisiche se, una volta applicate loro determinate trasformazioni matematiche, presentano effetti fisici identici
 Principio di dualità – in una teoria scientifica, principio per cui data la formulazione di un problema, intercambiando due entità di tipo diverso interne al problema, dette duali, si ottiene la formulazione di un altro problema, detto duale del primo
 Dualità onda-particella – in fisica quantistica, la doppia natura delle particelle elementari

Matematica 
 Dualità – in ottimizzazione e ricerca operativa, passaggio dal problema primale standard al problema duale standard
 Dualità – in matematica, endofunzione che agisce su una teoria matematica
 Dualità – in geometria proiettiva del piano, trasformazione basata sullo scambio fra punti e rette; in geometria proiettiva dello spazio, trasformazione basata sullo scambio fra punti e piani
 Dualità – nella teoria degli insiemi, intercambiabilità tra intersezione e unione; nella teoria degli insiemi ordinati (e in particolare nella teoria dei reticoli), trasformazione basata sulla trasformazione della relazione d'ordine nella sua opposta
 Dualità poliedrale – in geometria, relazione tra due poliedri

Altro 
 Dualità – nel calcolo dei predicati, intercambiabilità tra i quantificatori esistenziale ed universale
 Dualità (o doppia articolazione) – caratteristica propria del linguaggio umano

Pagine correlate
Duality